Springville (Alabama)
Springville (Califórnia)
Springville (Iowa)
Springville (Utah)

Desambiguações de topônimos